Vejbier har flere betydninger:

 Vejbier (familie) – En familie af bier (Halictidae)
 Vejbier (slægt) – En slægt i familien vejbier (Halictus)